Термінальна вартість — теперішня вартість усіх грошових потоків постпрогнозного періоду, приведена до певного моменту у майбутньому;
 Термінальна вартість цінних паперів — вартість облігації при погашенні.